Мирза Али:

 Мирза Али — персидский художник.
 Мирза Али аль-Ахты — учёный, поэт, богослов и мыслитель Дагестана конца 18, первой половины 19 века